La Serena puede referirse a:

Chile 
La Serena, ciudad y comuna chilena de la Región de Coquimbo.
La Serena, departamento chileno, de la antigua Provincia de Coquimbo.
Club de Deportes La Serena, equipo de fútbol chileno.

España 
La Serena, comarca de Extremadura, España.
Villanueva de la Serena, municipio y ciudad española, perteneciente a la provincia de Badajoz.
Quintana de la Serena, municipio español perteneciente a la provincia de Badajoz.
Valle de la Serena, municipio español perteneciente a la provincia de Badajoz